Вольфганг Пауль ():
 Пауль, Вольфганг (1913—1993) — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1989 года.
 Пауль, Вольфганг (род. 1940) — немецкий футболист, капитан дортмундской «Боруссии».
 См. также 
 Паули, Вольфганг (значения)